Влади́мир Городе́цкий: 
 Городецкий, Владимир Матвеевич (род. 1940) — советский и российский трансфузиолог.
 Городецкий, Владимир Михайлович (1924—1977) — советский художник.
 Городецкий, Владимир Павлович — директор ОАО «Ижевский оружейный завод».
 Городецкий, Владимир Филиппович (род. 1948) — российский государственный деятель.